Berblinger ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Ludwig Berblinger (1770–1829), deutscher Schneider, Erfinder und Flugpionier
 Frank Berblinger (* 1977), deutscher Handballspieler
 Walther Berblinger (1882–1966), deutscher Pathologe